

Geografia
 Agnone – comune in provincia di Isernia
 Agnone Bagni – frazione di Augusta (SR)
 Agnone Cilento – frazione di Montecorice (SA)
 Agnone, fino al 1862 denominazione di Villa Latina (FR)

Persone
 Agnone – politico e stratego ateniese e fondatore di Anfipoli